City-Bahn bzw. CityBahn steht für:
 City-Bahn (Zuggattung), frühere Zuggattung der Deutschen Bundesbahn beziehungsweise der Deutschen Bahn AG
 City-Bahn Chemnitz, kommunales Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Citybahn Waidhofen, der letzte noch betriebene Teilabschnitt der Ybbstalbahn
 zwei Niederflurfahrzeugtypen der Straßenbahn Nürnberg, siehe Straßenbahn Nürnberg#Typ GT6N und Straßenbahn Nürnberg#Typ GT8N
 CityBahn Wiesbaden, Straßenbahn-Projekt in Wiesbaden, welches bis 2024 realisiert werden sollte